Aidos är ett släkte av fjärilar. Aidos ingår i familjen Aididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Aidos